Le qualificazioni del singolare maschile dell'Open di Francia 2020 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che sono stati sorteggiati tra i giocatori con classifica più alta tra quelli che hanno perso all'ultimo turno.

Teste di serie 

  Thiago Seyboth Wild (primo turno)
  Pedro Martínez (qualificato)
  Christopher O'Connell (primo turno)
  Pedro Sousa (primo turno)
  Marco Cecchinato (qualificato)
  Denis Kudla (primo turno)
  Aslan Karacev (ultimo turno)
  Tarō Daniel (secondo turno)
  Evgenij Donskoj (primo turno)
  Jeffrey John Wolf (primo turno)
  Gō Soeda (secondo turno)
  Marc Polmans (ultimo turno)
  Leonardo Mayer (ultimo turno)
  Jozef Kovalík (primo turno)
  Jason Jung (ultimo turno)
  Sumit Nagal (primo turno)

  Peter Gojowczyk (primo turno)
  Paolo Lorenzi (primo turno)
  Ivo Karlović (secondo turno)
  Federico Gaio (primo turno)
  Cedrik-Marcel Stebe (primo turno)
  Bradley Klahn (primo turno)
  Henri Laaksonen (qualificato)
  Facundo Bagnis (secondo turno)
  Oscar Otte (secondo turno)
  Il'ja Ivaška (primo turno) 
  Tallon Griekspoor (primo turno)
  Mohamed Safwat (primo turno)
  Prajnesh Gunneswaran (secondo turno)
  Juan Pablo Varillas (primo turno)
  Nikola Milojević (qualificato)
  Blaž Rola (primo turno)

Qualificati 

  Emilio Gómez
  Pedro Martínez
  Jurij Rodionov
  Michael Mmoh
  Marco Cecchinato
  Steven Diez
  Sebastian Korda
  Jack Sock

  Henri Laaksonen
  Benjamin Bonzi
  Tomáš Macháč
  Liam Broady
  Nikola Milojević
  Daniel Altmaier
  Aleksandar Vukic
  Lorenzo Giustino

Lucky loser 

  Daniel Elahi Galán
  Jason Jung

  Marc Polmans

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2020